Symmachus är ett namn som burits av flera personer:

 Symmachus Ebioniten (sent 100-tal), översättare av Gamla testamentet till grekiska
 Lucius Aurelius Avianius Symmachus (död 376), romersk senator
 Quintus Aurelius Symmachus (omkring 340–omkring 402), romersk politiker
 Quintus Aurelius Memmius Symmachus (död 525/26), romersk politiker, filosof och historieskrivare
 Symmachus (död 514), påve